Duflos ist der Familienname folgender Personen:

 Adolph Ferdinand Duflos (1802–1889), Universitätsapotheker
 Huguette Duflos (1887–1982), französische Bühnen- und Filmschauspielerin

Siehe auch:
 Duflo
 Duflot